Schwarzhorn peut désigner :
 la tête Noire, en allemand Schwarzhorn, à  d'altitude dans les Alpes pennines ;
 le Schwarzhorn, à  d'altitude dans la chaîne de l'Albula ;
 le Schwarzhorn, à  d'altitude dans les Alpes de Stubai.